Убихська мова — мертва мова убихів з родини абхазо-адизьких мов. Була поширена на чорноморськім узбережжі Кавказу. Останній носій мови Тевфік Есенч був активним її дослідником і помер 1992 року. Мова унікальна тим, що в ній 84 різних приголосних, але тільки два голосні звуки.

Абетка

Посилання

Друга абетка 

 Убихська мова
 Убихський словник

Див. також 
 Північнокавказький міфоепічний алфавіт

Абхазо-адигські мови
Мертві мови Азії
Убихи